Франц Бриксель ():

 Бриксель, Франц (1840—1903) — австрийский писатель и публицист.
 Бриксель, Франц (1852—1914) — австрийский музыкальный педагог.